Der Dreiband-Weltcup 1995/5 war das fünfte und damit letzte UMB-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 24. bis zum 28. Mai 1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hooglede in der belgischen Provinz Westflandern statt. Es war das zehnte Dreiband-Weltcup-Turnier in Belgien.

Geschichte 
Erstmals in der langen Dreibandgeschichte nahm an diesem Weltcup-Turnier eine Frau teil. Die 19-jährige Japanerin Orie Hida wurde in ihrer Qualifikationsgruppe nach einer Niederlage gegen ihren Lehrer Joji Kai und einem Sieg gegen den Österreicher Alexander Weiss Zweite und schied damit aus. Eine sensationelle Partie lieferten sich in der ersten Runde der Portugiese Manuel Fradinho und der Belgier Eddy Merckx. Fradinho siegte mit 3:1 Sätzen und dem sehr guten Durchschnitt von 2,363. Merckx spielte mit 1,952 auch noch einen sehr guten Durchschnitt. Ansonsten gehörte das Turnier den Dänen. Sie belegten am Ende die Plätze eins, drei und vier. Bester von ihnen war der 47-jährige Hans Laursen, der im Finale den gleichaltrigen, aktuellen niederländischen Weltmeister Rini van Bracht mit 3:1 Sätzen bezwang. Im Spiel der beiden dänischen Youngster um Platz drei setzte sich Dion Nelin mit 2:1 Sätzen gegen Brian Knudsen durch.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Das kleine Finale um Platz drei wird aber nur auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im K.-o.-System gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Andreas Efler
  Christian Rudolph
  Leslie Menheer
  Leon Smolders
  Koen Ceulemans
  Eddy Merckx
  Paul Stroobants
  Hans Laursen
  Peter de Backer
  Egidio Vieira

Wildcardspieler (Ausrichter)
  Johan Claessen
  Jozef Philipoom

Qualifikationsrunde

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 5
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Hooglede